Горе — слово, що має кілька значень:

 Горе (подія) — біда, лихо, нещастя.
 Горе (емоція) — негативно забарвлений емоційний процес, пов'язаний з відчуттям об'єктивної або суб'єктивної втрати. Сильний глибокий смуток, скорбота.